La vita e la felicità – EP di Michele Bravi del 2013
 La vita e la felicità – singolo di Michele Bravi del 2013